

Toponyme 

 Crichton, village écossais dans le Midlothian.

Patronyme 

 Charles Crichton (1910-1999), monteur, producteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Iain Crichton Smith (1928-1998), poète et romancier écossais, qui écrivait en anglais et en gaélique écossais ;
 James Crichton (1560-1582), gentilhomme écossais ;
 John Crichton ( comte d'Erne) (1839-1914), homme politique britannique ;
 John Crichton ( comte d'Erne) (1907-1940), militaire et homme politique britannique ;
 Leanne Crichton (1987-), footballeuse écossaise ;
 Loki Crichton, (1976-), joueur de rugby à XV samoan ; 
 Michael Crichton (1942-2008), écrivain de science-fiction, scénariste et producteur de films américain ;
 Stefan Crichton (né en 1992), joueur de baseball américain ;
  ;

personnage de fiction
 John Crichton, spationaute de la IASA dans la série télévisée Farscape.

Voir aussi 
 Crichton-Vulcan, ancien chantier naval de Turku, en Finlande